

Cinema 
Anonymous – film del 2011 diretto da Roland Emmerich

Musica 
Anonymous – gruppo musicale andorrano
Anonymous – album del 2007 dei Tomahawk
Anonymous – album del 2009 dei Tyske Ludder
Anonymous – album del 2013 degli Stray from the Path
Anonymous – singolo del 2007 di Bobby Valentino
Anoymous – Singolo dei Three Days Grace del 2012

Persone 
Anonymous – unione di persone promotrici di azioni di hacktivism

Televisione 
Anonymous – programma televisivo irlandese trasmesso dal 2006
Anonimo (Anonymous) – episodio della prima stagione della serie televisiva CSI - Scena del crimine